Sveaborg kan syfta på:

 Sveaborg – en stor fästning utanför Helsingfors
 Sveaborg (stadsdel) – en stadsdel i Ulrikasborgs distrikt i Helsingfors
 Sveaborg (dikt) – en dikt av Runeberg
 Sveaborg (minläggare, 1904) – ett fartyg som tjänstgjorde i den finländska flottan
 Frontmannaföreningen Sveaborg – en politisk sammanslutning av svenska nazistiska soldater

Se även
Belägringen av Sveaborg
Sveaborgs kyrka
Sveaborgsrevolten
Sveaborgstjärnen (Sverige)